The Painted Desert – film del 1931 diretto da Howard Higgin
 The Painted Desert – album di Ferrante & Teicher del 1968
 The Painted Desert – album di Barrett Martin del 2004

Pagine correlate 
 Painted Desert